Husen bezeichnet:

Ortschaften:
 in Deutschland
 in Niedersachsen
 Husen (Fresenburg), Ortsteil von Fresenburg im Emsland, Landkreis Emsland
 in Nordrhein-Westfalen
 Husen (Dortmund), Ortsteil von Dortmund
 Husen (Eslohe), Ortsteil von Eslohe (Sauerland), Kreis Meschede
 Husen (Hüllhorst), Ortsteil von Hüllhorst, Kreis Minden-Lübbecke
 Husen (Lichtenau), Stadtteil von Lichtenau, Kreis Paderborn
 Husen (Lübbecke), Stadtteil von Lübbecke, Kreis Lübbecke
 Husen (Wehe), Ortslage des Stadtteils Wehe (Rahden) von Rahden, Kreis Lübbecke
 in der Schweiz
 Husen (Berneck), Weiler in der Ortschaft Berneck, Kanton St. Gallen

Sonstiges:
 Burg Husen, Burgruine im Schwarzwald, in Hausach, Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Husen (Halver), Hofschaft von Halver, Märkischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Husen, Wüstung bei Mainhausen, Landkreis Offenbach, Hessen; siehe Häuser Schloss

Husen ist der Familienname von Personen:
 Albi Husen (* 1968), deutscher Schlagzeuger und Komponist
 Bayume Mohamed Husen (1904–1944), afrikanisch-deutscher Askari und Schauspieler
 Dan van Husen (1945–2020), deutscher Schauspieler
 Katja Husen (1976–2022), deutsche Politikerin (B'90/Grüne)
 Paulus van Husen (1891–1971), deutscher Jurist und Widerstandskämpfer

Siehe auch:
 Hausen (Ortsname)
 Herren von Husen
 Hooson
 Hussen